Денисевич Михаил Николаевич – российский историк, доктор исторических наук, профессор.

Биография 

Родился 25 октября 1950 г. в деревне Вощиничи Брестской области, Белоруссия. С 1968 по 1973 гг. обучался на историческом факультете Уральского государственного университета. В 1989 – 2001 гг. младший, старший, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом истории XX в., заместитель директора Института истории УрО РАН. С 1994 по 2017 гг. – основатель и первый ректор Уральского гуманитарного института, учрежденного академическими институтами УрО РАН и УГТУ-УПИ. Организатор и ректор первого на Северном Урале самостоятельного лицензированного вуза – Института социально-экономического развития – ИСЭР (2009 – 2013, г. Серов). Инициатор и организатор первого на Северном Урале Ботанического сада (2005, г. Серов). Учредитель благотворительного фонда и руководитель строительства студенческого Храма Архистратига Михаила (2008, г. Серов). Факелоносец эстафеты Паралимпийского огня «Сочи – 2014» (г. Екатеринбург).

Научная деятельность и результаты 

В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию по развитию советской торговли в послевоенный период. В феврале 1993 г. защитил докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук «Индивидуальные хозяйства в политике советского государства в 30-е – первой половине 80-х гг.» на материалах Урала, в которой впервые объективно раскрыта роль личных (индивидуальных) подсобных хозяйств колхозников и жителей городов в обеспечении их семей продовольствием на всех этах истории советского государства. Разработал концепцию интеграции гуманитарной академической науки и высшего образования (1997 г.), концепцию подготовки специалиста-гуманитария XXI века (1997 г.), обосновал роль и механизмы воздействия гуманитарного знания и образования на реализацию стратегии национальной безопасности и регионального развития, укрепления российской государственности и модернизацию современной России (1999 г.). Он является руководителем научных исследований по современным проблемам геополитики, федерализма и регионализма, теории, методологии и практики гуманитарной науки и образования, социальной и аграрной истории России. Автор более 200 научных работ, в том числе 6 монографий, 9 учебных пособий. Главный редактор научных периодических журналов «Креативный менеджмент», «Вестник института семьи».

Награды 

 2003 г. - победитель VII областного конкурса "Лидер в образовании - 2003" в номинации "Лучшее образовательное учреждение" (г. Екатеринбург).
 2004 г. - присвоено звание "Почетный работник высшего профессионального образования РФ".
 2006 г. - награжден дипломом и именной медалью "2000 выдающихся интеллектуалов XXI века" в области истории и гуманитарных наук. Включен в международную энциклопедию "2000 выдающихся интеллектуалов XXI века" (Кембридж, Англия).
 2007 г. - награжден Международной наградой "SOCRATES INTERNATIONAL AWARD" (имени Сократа) за личный вклад в интеллектуальное развитие современного общества (Оксфорд, Англия).
 2010 г. - вручен Почетный нагрудный знак конкурса "Евразия - лидер в бизнесе - 2010" (г. Екатеринбург).
 2010 г. - награжден Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом грамотой и орденом Святителя Иннокентия Митрополита Московского и Коломенского III степени в связи с 60-летием и возведением студенческого храма Архистратига Михаила в г. Серове.
 2013 г. - награжден в шестой раз Почетным знаком "Ректор года" (2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2013)" (г. Санкт-Петербург).
 2014 г. - награжден Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Памятной медалью и Грамотой за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (г. Москва).

Основные работы

Монографии, учебные пособия 
 Индивидуальные хозяйства на Урале, 1930–1985 гг. : монография / М. Н. Денисевич ; Акад. наук СССР, Урал. отд-ние. − Екатеринбург : УрО АН СССР, 1991. − 195, [1] с.: табл. − Библиогр.: С. 157–168. – Указ. имен: с. 188–189.
 Региональное развитие в контексте модернизации : монография на англ. и рус. яз. / М. Н. Денисевич, В. В. Алексеев и др. ; Рос. акад. наук, Урал. отд., Ин-т истории и археологии, Урал. гуман. ин-т. − Екатеринбург : УрГИ, 1997. − 326 с.
 Наука и образование России: вызов времени. Ориентиры национальной научно-образовательной стратегии : монография / М. Н. Денисевич, К. И. Зубков ; Урал. гуманитар. ин-т. − Екатеринбург : УрГИ, 1999. − 171 с.
 Концепция интеграции академической науки и высшего гуманитарного образования / М. Н. Денисевич и др. − 2-е изд., доп. и перераб. − Екатеринбург : УрГИ, 1999. − 34 с.
 Концепция подготовки специалиста / М. Н. Денисевич, К. И. Зубков. − 2-е изд., доп. и перераб. − Екатеринбург : УрГИ, 1999. − 51 с.
 Гуманитарное образование в информационном обществе : монография ; посвящается 10-летию УрГИ / М. Н. Денисевич. − Екатеринбург : УрГИ, 2004. − 163 с.
 Наука и образование: Стратегический ресурс национального развития : монография, посвящ. 15-летию Урал. гуман. ин-та / М. Н. Денисевич ; рец.: В. Н. Руденко, В. Ф. Анисимов, С. Е. Вогулкин. − Екатеринбург : УрГИ ; Серов : ИСЭР, 2010. − 137 с.
 Гуманитарное образование и будущее России : монография / М. Н. Денисевич. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2022. - 256 с.

Литература 

 Денисевич Михаил Николаевич // Кто есть кто на Среднем Урале. Екатеринбургу 275 лет. – Екатеринбург, 1998. – С. 103.
 Денисевич Михаил Николаевич // Историки Урала. XVIII–XX вв. – Екатеринбург : УрО РАН, 2003. – С. 104.
 Денисевич Михаил Николаевич // Ректоры России. – М., 2004. – С. 65.
 Денисевич Михаил Николаевич // Кто есть кто. Екатеринбург и Свердловская область. – Екатеринбург : Конус, 2004. – С. 24.
 Денисевич Михаил Николаевич // Выдающиеся деятели России. Т. 1. Выдающиеся ректоры и ученые. – СПб. : Академ-Пресс, 2006. – С. 60–61.
 Denisevich Mikhail // 2000 outstanding intellectuals of the 21st century. fourth edition. Cambridge, England, 2007. – P. 230–231.
 Денисевич Михаил Николаевич // Екатеринбург 5 звезд. Первый выпуск. 2008–2009. – Екатеринбург : Филантроп, 2008. – С. 158–159.
 Денисевич Михаил Николаевич. Уральский гуманитарный институт // Лидер в бизнесе – 2010. Евразия. Business leader. – Екатеринбург, 2010. – С. 54–55.
 Денисевич Михаил Николаевич // С. С. Набойченко. История высшей школы Свердловской области. – Екатеринбург, 2013. – С. 274–276.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте «Новости Екатеринбурга и Свердловской области - БезФормата»
 Страница на сайте «Деловой портал Екатеринбурга»
 Страница на сайте «Российская государственная библиотека»
 Страница на сайте «ЦНБ УрО РАН»
 Страница на сайте «СтудМед»
 Страница на сайте «Действующие лица»
 Страница на сайте Российского союза ректоров
 Страница на сайте «Кто есть кто»
 :Категория:Выпускники Уральского государственного университета
 :Категория:Доктора исторических наук
 :Категория:Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации
 :Категория:Персоналии по алфавиту
 :Категория:Учёные по алфавиту
 :Категория:Ректоры вузов Екатеринбурга

Выпускники Уральского государственного университета
Ректоры вузов Екатеринбурга
Кавалеры ордена Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, III степени
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__